Кифри () — город на востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Дияла. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в северной части мухафазы, в предгорьях западных склонов Загроса, на высоте 282 метров над уровнем моря.
Кифри расположен на расстоянии приблизительно 107 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Баакубы, административного центра провинции и на расстоянии 148 километров к северо-северо-востоку от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 8 267 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака